Salvatore Ferraro – calciatore italiano
 Salvatore Ferraro – italiano coinvolto nel caso dell'omicidio di Marta Russo